Die Judo war die erste asiatische Kampfsportart, die ins olympische Programm aufgenommen wurde. Tokio 1964 war es Teil der Spiele, aber fehlte bei den darauffolgenden Spielen in Mexiko-Stadt. Seit München 1972 ist Judo fester Bestandteil des olympischen Programmes.

Wettbewerbe 
Es gibt bei Olympischen Spielen beim Judo 15 Wettbewerbe – Männer 7 und Frauen 7 und ab Tokio 2020 ein Mixed Team. Seit Barcelona 1992 starten Frauen im Judo. Vier Jahre zuvor in Seoul starteten die Frauen im Judo als Demonstrationssportart.

Übersicht Wettbewerbe für Männer

Übersicht Wettbewerbe für Frauen

Übersicht der Mixed-Wettbewerbe

Medaillenspiegel (Nationenwertung) 
Hauptartikel: Liste der Olympiasieger im Judo#Nationenwertung

Weblinks 
 Offizielle Webseite der IJF